Camperdown je lahko:
 Camperdown, New South Wales 
 Camperdown, Victoria
 Camperdown Park 
 HMS Camperdown - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice